Arendal (gemeente), een Noorse gemeente
Arendal (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente
Arendal (Göteborg), een stadsdeel in het Zweedse Göteborg
Arendal (oorlogsschip), een Noors oorlogsschip